GVT est un sigle qui peut signifier :
 glissement vieillissement technicité. un phénomène qui contribue aux variations de masse salariale de la fonction publique française ;
 Global Village Telecom, une entreprise brésilienne de télécommunications.

GVT est un code qui peut désigner :
 , aux Texas, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Gvt est une abréviation qui peut désigner :
 gouvernement.

Code IATA des aéroports